Districtul Benton sau Districtul civil Benton (conform originalului, Benton Township) se poate referi la unul din districtele următoare (în engleză, township), care sunt entități teritoriale de ordin trei (subdivizionare ale comitatelor) din Statele Unite ale Americii.

Districte din Statele Unite ale Americii

Statul Arkansas 

 Districtul civil Benton, comitatul Faulkner, statul  (vedeți BT Twp FK - AR);
 Districtul civil Benton, comitatul Fulton, statul Arkansas (vedeți BT Twp FT - AR);

Statul Illinois 

 Districtul civil Benton, comitatul Franklin, statul  (vedeți, BT Twp FK - IL;
 Districtul civil Benton, comitatul Lake, statul Illinois (vedeți, BT Twp FK - IL;

Statul Indiana 

 Districtul civil Benton, comitatul Elkhart, statul  (vedeți, BT Twp EK - IN;
 Districtul civil Benton, comitatul Monroe, statul Indiana (vedeți, BT Twp FK - IN;

Statul Iowa 

 Districtul Benton, Iowa (dezambiguizare)

Statul Kansas 

 Districtul Benton, Kansas (dezambiguizare)

Statul Michigan 

 Districtul Benton, Michigan (dezambiguizare)

Statul Minnesota 

 Districtul civil Benton, comitatul Carver, statul  (vedeți, BT Twp CV - IN;

Statul Missouri 

 Districtul Benton, Missouri (dezambiguizare)

Statul Ohio 

 Districtul Benton, Ohio (dezambiguizare)

Statul Pennsylvania 

 Districtul civil Benton, comitatul Columbia, statul  (vedeți, BT Twp CB - PA;
 Districtul civil Benton, comitatul Lackawanna, statul  (vedeți, BT Twp LK - PA;

Statul South Dakota -- Dakota de Sud 

 Districtul Benton, Dakota de Sud (dezambiguizare)

Vezi și 

 Benton (dezambiguizare)
 Comitatul Benton (dezambiguizare)
 Districtul Benton (dezambiguizare)
 Township (Statele Unite ale Americii)

Dezambiguizări districte SUA
Nume proprii